

Cinema e televisione 
 L'ultima battaglia – film muto del 1914 diretto da Baldassarre Negroni
 I Cavalieri dello zodiaco - L'ultima battaglia – film anime del 1989 tratto dalla serie I Cavalieri dello zodiaco
 L'ultima battaglia - The Front Line – film del 2011 diretto da Hun Jang
 Dragon Ball GT: L'ultima battaglia – special televisivo anime tratto da Dragon Ball GT

Letteratura 
 L'ultima battaglia – romanzo de Le cronache di Narnia
 L'ultima battaglia – romanzo di Licia Troisi